Der Name Pougny steht für:

eine französische Gemeinde im Département Ain, siehe Pougny (Ain)
eine französische Gemeinde im Département Nièvre, siehe Pougny (Nièvre)
den Maler Jean Pougny, eigentlich Iwan Albertowitsch Puni